Джелу () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Варіаш.
 Джелу () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Теребешть.